«T9» — система набора текстов для мобильных телефонов.
 «Т9» — санкт-петербургская хип-хоп группа.
 «Подводная лодка „Т-9“» — советский художественный фильм 1943-го года.